Jeannette Altwegg - uma patinadora artística britânica
Jeannette Götte - uma futebolista alemã
Jeannette (Pensilvânia) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Pensilvânia

Desambiguação